Alhakén puede referirse a:

 Alhakén I, tercer emir independiente de Córdoba (796-822).
 Alhakén II, segundo califa de Córdoba (961-976).